Le balatchka (russe et ukrainien : ) est un idiome slave usité dans les zones traditionnelles de peuplement cosaque telles que Kouban, de Stavropol et du Don. Cet hybride aux éléments russes et ukrainien, pouvant comprendre localement certains apports tcherkesses, varie d'une région à l'autre.

Balatchka du Kouban 
La balatchka du Kouban parlée dans la péninsule de Taman est la variante la plus proche de l’ukrainien littéraire. Lors du recensement de 1897, elle est considérée comme appartenant à la « langue petit-russe » (c'est-à-dire à l'ukrainien). L’orthographe est toutefois dérivée directement du russe, non de l’ukrainien.

Texte en balatchka de Ivan Fiodorovitch Varavva, rédigé en 1996 :

И звидкиля ты узявся такий, Степан Хуторской? Так складно балакаешь, такий сичный гумор в тебе, ну, чесне слово, прямо завидки беруть. Всэ у тебе е: и думкы, и смишинки, и сльозинки, и видвага, и гострый, як бритва, язык — отразу выдно, природный ты козак, добрый козак!
По нраву ты, Степа, простым людям, и, звычайно, мэни, старому бандурысту. Разом даже лякаюсь: нэ пэрэплюнув бы мэне своимы бувальшинамы. Порой скыдаеся ты на нашего Олександра Пивня, на Козьму Пруткова, на других щирых гумористов, але, по правде сказать, свий у тебэ и голос, и обличче.
Твори, любый! Нашим з тобою землякам Слово твое нынче, может, потрибнийше и важливийше самых живительных лекарств.

Le même texte en ukrainien littéraire :

І звідкіля ти взявся такий, Степане Хутірський? Так складно балакаєш, такий соковитий гумор у тебе, ну, чесне слово, аж завидки беруть. Усе у тебе є: і думки, і смішинки, і сльозинки, і відвага, і гострий, як бритва, язик — одразу видно, природжений ти козак, добрий козак!
До вподоби ти, Степане, простим людям і, звичайно, мені, старому бандуристу. Часом навіть лякаюсь: не переплюнув би мене своїми бувальщинами. Часом скидаєшся ти на нашого Олександра Півня, на Кузьму Пруткова, на інших щирих гумористів, але, по правді сказати, свої у тебе і голос, і обличчя.
Твори, любий! Нашим з тобою землякам Слово твоє нині, може, потрібніше та важливіше від найживильніших ліків.

Traduction en russe :

И откуда ты взялся такой, Степан Хуторской? Так складно говоришь, такой сочный юмор у тебя, ну, честное слово, прямо завидно делается. Всё у тебя есть: и мысли, и смешки, и слёзки, и отвага, и острый, как бритва, язык — сразу видно, прирожденный ты казак, хороший казак!
По нраву ты, Стёпа, простым людям, и, конечно, мне, старому бандуристу. Порой даже пугаюсь: не переплюнул бы меня своими бывальщинами. Порой смахиваешь ты на нашего Александра Пивня, на Кузьму Пруткова, на других прирожденных юмористов, но, говоря откровенно, свои у тебя и голос, и лицо.
Твори, дорогой! Нашим с тобою землякам Слово твоё нынче, может, нужнее и важнее самых живительных лекарств.

Situation actuelle 
La balatchka n'a pas de statut officiel dans les régions de Russie où elle est parlée et n'est pas utilisée comme langue d'enseignement. En Russie, elle est officiellement considéré comme un dialecte du russe (y compris la balatchka du Kouban, qui, aux  était en règle générale rattachée aux dialectes ukrainiens). Dans la vie quotidienne, elle est surtout utilisé par des éleveurs âgés. Son utilisation culturelle consiste principalement à chanter des chansons (chansons folkloriques ukrainiennes) par des groupes folkloriques, dont le célèbre chœur des cosaques du Kouban. En même temps, le renouveau cosaque, depuis les années 1990, s'accompagne de la promotion par les amateurs de balatchka de sa renaissance et de la reconnaissance de ce dialecte comme langue indépendante.

Voir aussi 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues indo-européennes
 langues balto-slaves
 langues slaves
 langues slaves orientales

Langue en Ukraine
Langue en Russie
Inventaire de langues
Langue slave orientale
Cosaques